Kimbu peut désigner :
 les Kimbu, un peuple de Tanzanie
 le kimbu, une langue bantoue